Таблиця медалей зимових Паралімпійських ігор 1994 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час зимових Паралімпійських ігор, що проходили у Ліллехамері, Норвегія, з 10 березня по 19 березня.

Таблиця 
Легенда

Див. також 
 Список медалістів зимових Паралімпійських ігор 1994
 Таблиця медалей зимових Олімпійських ігор 1994

Джерела 

Зимові Паралімпійські ігри 1994